

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Seven Oaks – census-designated place della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 Seven Oaks – città della Contea di Polk, Texas

Altro 
 Battaglia di Seven Oaks – battaglia tra la Compagnia della Baia di Hudson e la Compagnia del Nord-Ovest